

Toponymes



Chesterfield Inlet est un hameau dans la région de Kivalliq ;
 Passage Chesterfield est un bras de la baie d'Hudson ;

Chesterfield est une ville de l'Idaho ;
 Chesterfield, un village de l'Illinois ;
 Chesterfield est une ville de l'Indiana ;
 Chesterfield est une ville du Massachusetts ;
 Chesterfield est une ville du Michigan ;
 Chesterfield est une ville du Missouri ;
 Chesterfield est une ville du New Hampshire ;
 Chesterfield est une ville du New Jersey ;
 Chesterfield est une ville de l'État de New York ;
 Chesterfield est une ville de Caroline du Sud ;



Les îles Chesterfield sont un archipel français de Nouvelle-Calédonie ;



Chesterfield est le nom d'une ville dans le Derbyshire ;
 Chesterfield est la circonscription qui lui est associée.

Divers 
 Chesterfield FC est un club de football en Angleterre ;
 Le sergent Chesterfield est un des personnages principaux de la bande dessinée Les Tuniques bleues ;
 Chesterfield est une marque de cigarettes ;
 Un chesterfield est une sorte de siège  capitonné (canapé ou fauteuil) d'origine anglaise ;
 Le  est un manteau masculin apparu autour de .

Homonymie de toponyme